Exit eller EXIT kan syfta på:

 Exit (ekonomi) – ett begrepp inom företagsekonomi
 EXIT (festival) – en serbisk musikfestival
 Exit (film, 1990) – en svensk tecknad kortfilm
 Exit (film, 2006) – en svensk spänningsfilm
 Exit (musikalbum) – ett album av det tyska bandet Tangerine Dream
 Exit (musikalbum) – ett album av det finska bandet Rotten Sound
 Exit (musikgrupp) – jazzgrupp med bland annat Sjunne Ferger
 Exit (projekt) – antirastistiskt projekt på Fryshuset
 Exit (TV-serie) – norsk dramaserie från 2019